The Earl's Palace (Birsay), 16e-eeuws paleis in Birsay op de Orkney-eilanden.
 The Earl's Palace (Kirkwall), 17e-eeuws paleis in Kirkwall op de Orkney-eilanden.